Кли́мово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Климово — деревня в Толочинском районе Витебской области, Волковичский сельсовет.
 Климово — деревня в Толочинском районе Витебской области, Жукневский сельсовет.
 Климово — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия

Брянская область 
 Климово — посёлок городского типа, административный центр Климовского района.

Владимирская область 
 Климово — деревня в Киржачском районе.
 Климово — деревня в Ковровском районе.
 Климово — село в Муромском районе.

Вологодская область 
 Климово — деревня в Великоустюгском районе.
 Климово — деревня в Грязовецком районе, Перцевский сельсовет.
 Климово — деревня в Грязовецком районе, Фроловский сельсовет.
 Климово — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Климово — деревня в Тарногском районе.
 Климово — деревня в Череповецком районе.

Ивановская область 
 Климово — деревня в Приволжском районе.
 Климово — деревня в Фурмановском районе.

Костромская область 
 Климово — деревня в Вохомском районе.
 Климово — деревня в Островском районе.

Ленинградская область 
 Климово — деревня в Климовском сельском поселении Бокситогорского района.
 Климово — деревня в Самойловском сельском поселении Бокситогорского района.
 Климово — посёлок в Выборгском районе.

Липецкая область 
 Климово — село в Чаплыгинском районе.

Московская область 
 Климово — деревня в городском округе Озёры.
 Климово — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Климово — деревня в Солнечногорском районе.
 Климово — деревня в Талдомском районе.

Новгородская область 
 Климово — деревня в Демянском районе.
 Климово — деревня в Пестовском районе.

Псковская область 
 Климово — деревня в Бежаницком районе (Бежаницкая волость).
 Климово — деревня в Бежаницком районе (Чихачёвская волость).
 Климово — деревня в Новоржевском районе.
 Климово — деревня в Новосокольническом районе.
 Климово — деревня в Порховском районе.
 Климово — деревня в Пыталовском районе (Вышгородская волость).
 Климово — деревня в Пыталовском районе (Носовская волость).

Смоленская область 
 Климово — деревня в Велижском районе.
 Климово — деревня в Глинковском районе, упразднена в 2001 году.
 Климово — деревня в Ярцевском районе.
 Климово — родовое имение Энгельгардтов, располагается в 31 км от города Ярцево.

Тверская область 
 Климово — деревня в Спировском районе.
 Климово — деревня в Лихославльском районе.
 Климово — деревня в Ржевском районе.
 Климово — деревня в Ржевском районе.
 Климово — деревня в Старицком районе, Архангельское сельское поселение.
 Климово — деревня в Старицком районе, Берновское сельское поселение.
 Климово — деревня в Старицком районе, сельское поселение Старица.
 Климово — деревня в Старицком районе, Степуринское сельское поселение.
 Климово — деревня в Торжокском районе.

Чувашия 
 Климово — село в Ибресинском районе.

Ярославская область 
 Климово — деревня в Мышкинского района.
 Климово — деревня в Большесельском районе.
 Климово — деревня в Первомайском районе.
 Климово — деревня в городском округе Переславль-Залесский.
 Климово — местечко в городском округе Переславль-Залесский.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Климово — село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Климово — село в Шишацком районе Полтавской области.

См. также 
 Малое Климово
 Новое Климово
 Клим
 Климов
 Климовка
 Климовск
 Климовская
 Климовский
 Климовское
 Климоуцы